Wakanumuné ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Patrick Wakanumuné (* 1980), neukaledonischer Fußballspieler
 Joel Wakanumuné (* 1986), neukaledonischer Fußballspieler
 Loic Wakanumuné (* 1985), neukaledonischer Fußballspieler